Powiat lwowski (I Rzeczpospolita)
 Powiat lwowski (Galicja)
 Powiat lwowski (II Rzeczpospolita)